Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Stefan Edberg e Petr Korda che hanno battuto in finale Paul Haarhuis e Mark Koevermans 3-6, 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Jakob Hlasek /  Marc Rosset (secondo turno)
 David Macpherson /  Laurie Warder (secondo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (secondo turno)

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Assente
 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 1993